Ronay steht für:

 Ronay (Insel), unbewohnte Insel in den Äußeren Hebriden, Schottland

Ronay oder Rónay ist der Familienname folgender Personen:
 Barney Ronay, britischer Sportjournalist
 Edina Ronay (* 1944), britisch-ungarische Modedesignerin, Schauspielerin und Model
 Egon Ronay (1915–2010), britischer Gastronomiekritiker
 Ildikó Rónay (* 1946), ungarische Fechterin
 Jácint János Rónay (1814–1889), ungarischer Bischof und Schriftsteller
 Jean de Ronay († 1250), Ritter des Hospitaliterorden
 Mac Ronay (1913–2004), französischer Comedy-Zauberkünstler

Siehe auch:
 Rona
 Rosnay